Moravia (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Moravia (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie San José
Moravia (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York